Cekov, Čekov bzw. Cékov steht für:

 Cekov, Gemeinde im Okres Rokycany, Plzeňský kraj, Tschechien
 Čekov, Ortsteil der Gemeinde Miřetice u Nasavrk, Okres Chrudim,  	Pardubický kraj, Tschechien
 Čekov, früherer Name der Gemeinde Cekov, Okres Rokycany, Plzeňský kraj, Tschechien
 Cékov, früherer Name der Gemeinde Cejkov, Okres Trebišov, Košický kraj, Slowakei